Улица Петра Великого — улицы в разных городах Российской Федерации, названные в честь императора Петра I.

 Улица Петра Великого — улица во Владивостоке; 
 Улица Петра Великого  — улица в Томске (Микрорайон Наука).